Горюшки — название населённых пунктов в России:
 Горюшки — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Горюшки — деревня в Островском районе Костромской области.
 Горюшки — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Горюшки — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Горюшки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.

См. также 
 Горюшка — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.